Sensini puede referirse a:

 «Sensini», cuento de Roberto Bolaño perteneciente a su libro Llamadas telefónicas.
 Roberto Sensini, exfutbolista y entrenador argentino.